Чемпионат мира по фигурному катанию 1952 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 27 февраля по 1 марта в Париже (Франция). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание, и, впервые, в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители Франции Жаклин Дю Бьеф среди женщин, США Дик Баттон среди мужчин, ФРГ Риа Баран и Пауль Фальк среди пар, Великобритании Джин Вествуд и Лоуренс Демми в танцах.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Фигурное катание
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Международные спортивные соревнования в Париже